←1930–1939
Danmarks herrlandskamper i fotboll 1940–1949 omfattar OS 1948 i Storbritannien, Nordiska mästerskapet 1937–1947,  Nordiska mästerskapet 1948–1951 och ett större antal vänskapsmatcher. Under 1944 spelade man inga matcher.

Matcher

1940

1941

1942

1943

1945

1946

1947

1948

1949

Källor
 Rsssf.com 

1940–1949
1940-talets sportår